Армения представлена многочисленными горами и потухшими вулканами. Количество гор и вулканов насчитывается 309, хребтов — 42. Самой высокой горой на территории современной Армении является гора Арагац, высота северной вершины которой равна 4094 метра. Следующая по высоте вершина — западная (3996м). Затем идет восточная (3909м) и самая низкая — южная (3888м)

Горы 
.

Галерея

См. также 
 Вулкан Аждаак, Журнал «Ереван», N5, 2005
 Горные хребты Армении
 Вулканы Армении
 Рельеф Армении
 Пещеры Армении
 Равнины Армении
 Реки Армении
 География Армении
 Природные памятники Армении

Примечания 

 
Списки:Армения